Hospital Daniel Alcides Carrión puede hacer referencia:
El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión ubicado en El Callao, Perú.
El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión ubicado en Huancayo, Perú.